|-
| (43201) 2000 AT69||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43202) 2000 AQ70||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43203) 2000 AV70||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43204) 2000 AA71||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43205) 2000 AV72||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43206) 2000 AJ78||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43207) 2000 AJ79||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43208) 2000 AW98||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43209) 2000 AP101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43210) 2000 AS101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43211) 2000 AR105||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43212) 2000 AL113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43213) 2000 AC132||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43214) 2000 AQ135||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43215) 2000 AN138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43216) 2000 AB139||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43217) 2000 AE139||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43218) 2000 AE143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43219) 2000 AC150||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43220) 2000 AR150||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43221) 2000 AJ151||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43222) 2000 AG155||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43223) 2000 AE162||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 43224 Тоніпенса (Tonypensa)||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43225) 2000 AW165||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43226) 2000 AM166||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43227) 2000 AR166||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43228) 2000 AH169||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43229) 2000 AD174||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43230) 2000 AX175||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43231) 2000 AU177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43232) 2000 AH178||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43233) 2000 AQ179||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43234) 2000 AN186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43235) 2000 AX197||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43236) 2000 AB199||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43237) 2000 AB204||||6 січня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (43238) 2000 AT233||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43239) 2000 AK238||||6 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43240) 2000 AP240||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43241) 2000 AB244||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43242) 2000 AK244||||8 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43243) 2000 AB253||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43244) 2000 AR253||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43245) 2000 BB15||||31 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43246) 2000 BB18||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43247) 2000 BV25||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43248) 2000 BD26||||29 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43249) 2000 BQ29||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43250) 2000 CG3||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43251) 2000 CX4||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43252) 2000 CB10||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43253) 2000 CY18||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43254) 2000 CE35||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43255) 2000 CT62||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43256) 2000 CF82||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43257) 2000 CO87||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43258) 2000 CH91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 43259 Wangzhenyi||||8 лютого 2000||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (43260) 2000 CV116||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43261) 2000 DF3||||27 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43262) 2000 DL4||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43263) 2000 DM19||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43264) 2000 DZ52||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43265) 2000 DX54||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43266) 2000 DZ83||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43267) 2000 DL84||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43268) 2000 DP93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43269) 2000 DO98||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43270) 2000 ED9||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43271) 2000 EQ13||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43272) 2000 ED34||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43273) 2000 EL41||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43274) 2000 ER56||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43275) 2000 ED95||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43276) 2000 EE95||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43277) 2000 EZ96||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43278) 2000 ES109||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43279) 2000 EY112||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43280) 2000 EY131||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43281) 2000 EL137||||7 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43282) 2000 EB140||||14 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43283) 2000 EC143||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43284) 2000 ED151||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43285) 2000 ED156||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43286) 2000 EA158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43287) 2000 FJ3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43288) 2000 FB16||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43289) 2000 FE44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43290) 2000 FV48||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43291) 2000 FY48||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43292) 2000 FP49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 43293 Бантінґ (Banting)||||1 квітня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (43294) 2000 GY4||||2 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43295) 2000 GZ35||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43296) 2000 GM53||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43297) 2000 GB64||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43298) 2000 GL67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43299) 2000 GD73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43300) 2000 GZ87||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

43200